Le terme de frais de garderie peut désigner :
 le montant consacré par des parents pour leur garderie (un mode de garde d'enfants),
 une contribution financière sur les produits des forêts non domaniales (principalement communales), abondant le budget de l'Office national des forêts (ONF) dans le cadre du régime forestier, en France. Le taux depuis 1979 est de 12% du produits hors taxe des forêts de plaine (vente de bois principalement et autres produits comme la location de la chasse) et de 10% pour les forêts de montagne.

Notes et références 

Forêt en France